Typegeslacht van planten in de familie Trimeniaceae
 Trimenia (vlinders), een geslacht van vlinders in de familie Lycaenidae